Димен:

 Димен — город и община в нидерландской провинции Северная Голландия.
 Димен, Антони ван (1593—1645) — девятый генерал-губернатор Голландской Ост-Индии.
 Димен, Роберт — американский актер.

См. также 
 Ван-Димен — залив в северной части Австралии.